Oliveira dos Brejinhos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Oliveira dos Brejinhos (ort), Bahia, 
 Oliveira dos Brejinhos (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar